Los Magueyes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Magueyes, Guerrero, 
 Los Magueyes, Jalisco, San Pedro Tlaquepaque, 
 Los Magueyes, Michoacán de Ocampo, Turicato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar